Distretto di Čandman' – distretto della Mongolia
 Distretto di Čandman' – distretto della Mongolia